Пятиричка — название населённых пунктов на Украине:

 Пятиричка — до 2016 г. название села Глинянка в Барановском районе Житомирской области.
 Пятиричка — до 2016 г. название села Зелёный Гай в Хорошевском районе Житомирской области.
 Пятиричка — до 2016 г. название села Новая Мироновка в Мироновском районе Киевской области.
 Пятиричка — бывшее село в Сахновщинском районе Харьковской области, ликвидировано в 1997 году.